Konno (wieś)
 Konno (osada)